Consulda menor puede referirse a:
El nombre común de la planta Bellis perennis.
El nombre común de la planta Bellis sylvestris.
El nombre común de la planta '''''Prunella vulgaris.